vízililiom, fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) a tündérrózsákhoz tartozó, Magyarországon is őshonos, védett növényfaj, melynek virága a liliomok virágára emlékeztet
 vízililiom, tündérrózsa (Nymphaea), vagyis bármely tündérrózsafaj
 vízililiom, óriás-tündérrózsa (Victoria), vagyis bármely óriás-tündérrózsafaj
 vízililiom, lótusz (Nelumbo), vagyis bármely lótuszfaj
 vízililiom, sárga nőszirom (Iris pseudacorus) a nőszirmokhoz tartozó, Magyarországon is őshonos növényfaj

 Hasonló
 Vízililiomok vagy Tavirózsák, Claude Monet festménysorozata